W Polsce 
 Królewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Joniec 
 Królewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Stare Pole 
 Królewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg 
 Królewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino
 Królewo – gromada w powiecie malborskim
 Królewo – gromada w powiecie morąskim
 Królewo – gromada w powiecie płońskim
 
Zobacz też: Królewo Malborskie